Kazuhiro Higashi (jap. 東和広, Higashi Kazuhiro, ur. 2 lipca 1968 r. w Niki) – japoński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1990/1991, kiedy zajął 34. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Największym sukcesem tego skoczka jest 5. miejsce na Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme, wywalczone indywidualnie na normalnej skoczni.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Mistrzostwa Świata 
 Indywidualnie
 1991 Val di Fiemme (ITA) – 5. miejsce (normalna skocznia), 10. miejsce (duża skocznia).

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1968